Altenmarkt an der Alz, commune de l'arrondissement de Traunstein, en Bavière ;

 
 Altenmarkt an der Triesting, bourg du district de Baden, en Basse-Autriche ;
 Altenmarkt bei Fürstenfeld, ancienne commune du district de Hartberg-Fürstenfeld, en Styrie, quartier de la ville de Fürstenfeld ;
 Altenmarkt bei Sankt Gallen, bourg du district de Liezen, en Styrie ;
 Altenmarkt im Pongau, bourg et station de sports d'hiver du district de Sankt Johann im Pongau, land de Salzbourg.